Страна Рождества (, или NOS4R2, произносится «Носферату»):
 «Страна Рождества» — роман Джо Хилла, вышедший в 2013 году.
 «Страна Рождества» — телесериал, вышедший на канале AMC в 2019 году.

См. также

Примечания